Fusicatena är ett släkte av svampar. Fusicatena ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fusicatena